

Miejscowości na Białorusi 
w obwodzie brzeskim:
 Wuhły – wieś w rejonie iwacewickim

w obwodzie grodzieńskim:
 Wuhły – wieś w rejonie nowogródzkim
 Wuhły – wieś w rejonie szczuczyńskim, w sielsowiecie Ostryna
 Wuhły – chutor w rejonie szczuczyńskim, w sielsowiecie Wasiliszki

w obwodzie homelskim:
 Wuhły – agromiasteczko w rejonie brahińskim
 Wuhły – wieś w rejonie kalinkowickim
 Wuhły – wieś w rejonie lelczyckim
 Wuhły – dawna wieś w rejonie narowelskim
 Wuhły – wieś w rejonie oktiabrskim
 Wuhły – wieś w rejonie rohaczowskim

w obwodzie mohylewskim:
 Wuhły – wieś w rejonie bobrujskim
 Wuhły – wieś w rejonie drybińskim

w obwodzie mińskim:
 Wuhły – wieś w rejonie borysowskim
 Wuhły – wieś w rejonie kopylskim
 Wuhły – wieś w rejonie łohojskim
 Wuhły – wieś w rejonie mińskim
 Wuhły – wieś w rejonie starodorskim
 Wuhły – wieś w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Iwieniec
 Wuhły – wieś w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Wiszniew

w obwodzie witebskim:
 Wuhły – wieś w rejonie brasławskim
 Wuhły – wieś w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Berezyna
 Wuhły – wieś w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Biehomla
 Wuhły – wieś w rejonie głębockim
 Wuhły – wieś w rejonie połockim
 Wuhły – wieś w rejonie sieneński
 Wuhły – wieś w rejonie szarkowszczyńskim
 Wuhły – dawna wieś w rejonie szumilińskim
 Wuhły – wieś w rejonie uszackim

 Wuhły 2 – wieś w rejonie połockim

Miejscowość na Ukrainie 
 Wuhły – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie chmielnickim

Zobacz też 
 Uhły